14-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 2014 проводился в городе Харлем (Нидерланды) с 15 по 24 августа 2014 года с участием 16 команд. В Нидерландах и городе Харлем женский чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Японии, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Австралии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2014 год в софтболе
2014
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Нидерландах
Спортивные соревнования в Харлеме
Чемпионаты мира в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Август 2014 года